

Pessoas
Colina McCool
Courtney McCool
Finn McCool
Michelle McCool
Rob McCool
Willie McCool

Localidades
McCool (Mississippi)
Ou ainda:
McCool Junction

Desambiguações de sobrenomes